Unter einer Streumatrix versteht man

 S-Matrix in der Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie
 Streuparameter bei linearen elektrischen Netzwerken.